Seven and the Ragged Tiger — третий студийный альбом британской нью-вейв группы Duran Duran, выпущенный 21 ноября 1983 года, с последующим перевыпуском 29 марта 2010 года. Наряду со своим прошлогодним предшественником Rio (1982) считается самым коммерчески успешным в дискографии группы, дебютировав Великобритании на 1-м месте UK Albums Chart, а в Американском Billboard 200 — на 8-м.

Эта пластинка стала последней, которая была записана музыкантами в классическом составе — Ле Бон-Роудс-Тейлор-Тейлор-Тейлор вплоть до выхода альбома Astronaut (2004).

Название 
Название альбому дала одноименная композиция, которая была написана в период работы над пластинкой в 1983 году, при том сами музыканты в то время не намеревались по данной песне назвать его. Официально она так и не была выпущена ни на одном из релизов группы, а единственная сохранившаяся её демоверсия была выложена в интернет в весьма плохом качестве. Позднее она была переработана, в результате чего превратилась в — «The Seventh Stranger», которая стала заключительным треком альбома.

В интервью журналу Rolling Stone от 2 февраля 1984 года, вокалист Саймон Ле Бон объяснил значение названия пластинки:
«Название альбома — это приключенческая история одной маленькой команды, в которой „Семь“ — это мы: пять музыкантов и двое менеджеров (Ян Литтл и Алекс Садкин), а „Саблезубый тигр“ — это успех. Семь человек в погоне за успехом. Амбиция — вот что оно означает!»

Стиль 
Стилистически альбом продолжает начатую на альбоме Rio тематику. Примечательно, что начиная именно с этой пластинки, гитарист Энди Тейлор начал развивать звучание, которое потом стало ключевым в работе над первым альбомом сайд-проекта The Power Station и его сольной пластинки Thunder (1987), а партии бас-гитариста Джона Тейлора более замысловатыми, чем это прослеживалось на предыдущих двух альбомах группы.

В песне «The Reflex» отчетливо слышно влияние фанка, а композиции «New Moon on Monday», «(I’m Looking For) Cracks in the Pavement», «I Take the Dice» и «The Seventh Stranger» являются классическими представителями нью-вейва, в то же время, в композиции «Union of the Snake», ставшей первым синглом альбома, отчетливо прослеживается влияние песни «Let’s Dance» Дэвида Боуи.

Запись 
После оглушительного успеха предыдущего альбома Rio (1982), группа приступила к работе над своей следующей пластинкой в мае 1983 года в местности Шалетт, вблизи Канн во Франции под руководством продюсера — Яна Литтла, который уже сотрудничал с группой при записи их предыдущего сингла — «Is There Something I Should Know», вышедшего в начале того-же года.

Имея на руках свежие демо, музыканты отправились на Карибские острова в Монтсеррат, где они продолжили работу на филиале  Джорджа Мартина. К контролировавшему рабочий процесс Яну Литтлу, присоединился более опытный продюсер — Алекс Садкин. В данном составе музыканты и продюсеры проработали пять недель, записывая песни для нового альбома.

В июле 1983 года, группа вернулась в Великобританию, чтобы принять участие в благотворительном концерте на стадионе Ви́лла Парк в Бирмингеме. Специальными гостями этого мероприятия были Принц Чарльз и Принцесса Диана. Во время своего недолгого пребывания в Великобритании, группа успела поработать над ещё несколькими песнями для альбома, перед своим возвращением в Монтсеррат для очередной сессии звукозаписи.

Затем, в конце августа, Duran Duran продолжили работу в Сиднее, Австралия в 301 Studios. В этот период времени уже стало известно название нового альбома.

Список композиций

Участники записи 
Duran Duran
 Саймон Ле Бон — тексты, вокал, бэк-вокал и губная гармошка («Shadows on Your Side»)
 Ник Роудс — клавишные, сэмплирование, программирование
 Энди Тейлор — гитара
 Джон Тейлор — бас-гитара
 Роджер Тейлор — ударные

Сессионные музыканты
  — саксофон («The Reflex», «Union of the Snake» и «Tiger Tiger»)
 Рафаэль Диджизес — перкуссия
  — перкуссия
 Мишель Коббс — бэк-вокал
 Би Джей Нельсон — бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Duran Duran
Альбомы EMI Records
Альбомы Capitol Records